

Населені пункти та їхні частини

 Кобиле — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кобиле — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Кобиле — село в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Кобиле — село в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кобиле — село в гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Кобиле — частина села Коморники в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Кобиле — частина села Ґрудек-над-Дунайцем у гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Кобиле — частина села Коморув у гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Кобиле — колонія в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки